Навада:

 Навада — город в индийском штате Бихар.
 Навада — округ в индийском штате Бихар.